Basilie steht für:

 Königsherrschaft, siehe Monarchie#Antike Theoriebildung
 Basilikum